Salazar kan syfta på:

Personer
António de Oliveira Salazar, Portugals premiärminister 1932-1968
Eliseo Salazar, chilensk racerförare
Ken Salazar, ledamot av USA:s senat sedan 2005
Alonso de Salazar, spansk sjöfarare under 1500-talet

Geografi

Angola 
 N'dalatando, provinshuvudstad, Cuanza Norte,

Colombia 
 Salazar (kommun), Norte de Santander,

Mexiko 
 Salazar, Mexiko, ort i delstaten Mexiko, Lerma